Die 2. Liga 1978/79 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1978 und endete im Juni 1979.

Modus 
Die 32 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf, während die jeweils letzten vier Teams in die 3. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1978/79